Giuseppe Pagano ist der Name folgender Personen:

* Giuseppe Pagano (Mediziner) (1872–1959), italienischer Mediziner 
 Giuseppe Pagano (Architekt) (1896–1945), italienischer Architekt